Deisenhofer ist ein Familienname:

 Eduard Deisenhofer (1909–1945), deutscher Offizier und SS-Oberführer
 Johann Deisenhofer (* 1943), deutscher Biophysiker, Nobelpreisträger für Chemie (1988)
 Maximilian Deisenhofer (* 1987), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Peter Deisenhofer (* unbekannt), deutscher Politiker (CDU) und Oberbürgermeister von Crimmitschau (1990–1991)
 Roman Deisenhofer (* 1985), deutscher Triathlet